Manuce est le nom famille d'imprimeurs italiens, que l'on appelle aussi les Aldes :
 Alde Manuce (1449-1515), imprimeur et éditeur vénitien;
 Paul Manuce (1512-1574), imprimeur vénitien, chef de l'imprimerie papale au Vatican;
 Alde Manuce le Jeune (1547-1597), le dernier de la famille d'imprimeurs Manuce.